Helenenthal bezeichnet:

 Helenenthal (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal
 Helenenthal, der deutsche Name des Schulzenamts Czarny Las der polnischen Stadt Woźniki (Woischnik), Woiwodschaft Schlesien; siehe Gmina Woźniki
 Schloss Helenenthal, der deutsche Name des Pałac w Czarnym Lesie in Czarny Las, Stadt Woźniki 
 Helenenthal, der deutsche Name des Katastralgebiets Helenin der tschechischen Stadt Jihlava (Iglau); siehe Jihlava#Katastralgebiete
 Helenenthal, veraltete Bezeichnung eines Tals bei Baden, Niederösterreich; siehe Helenental
 WRB „HELENENTHAL“, eine Personenzuglokomotiven der Wien–Raaber Eisenbahn; siehe WRB – Esterház bis Liesing

Siehe auch:
 Helenental